Dacquoise peut correspondre :
 au féminin de Dacquois, les habitants de Dax ;
 à une dacquoise, une pâtisserie.